Yves Trudeau (1920-2017), sculpteur québécois.
 Yves Trudeau, (1946-2008) criminel québécois membre fondateur des Hells Angels de Montréal.